«Труд» — название ряда футбольных клубов:
 «Труд» — название футбольного клуба «Факел» (Воронеж) в 1959—1976 годах.
 «Труд» — название футбольного клуба «Знамя» (Ногинск) в 1958—1964 годах (представлял Глухово).
 «Труд» — советская команда одноимённого ДСО из Астрахани, участвовавшая в первенстве СССР 1958 года.
 «Труд» — название футбольного клуба «Арсенал» (Тула) в 1959—1961 годах.
 «Труд» — название футбольного клуба «Торпедо» (Волжский) в 1978—1979 годах.
 «Труд» — название футбольного клуба «Искра» (Энгельс) в 1967—1969 годах.
 «Труд» — название футбольного клуба «Дагдизель» (Каспийск) в 1987—1989 годах.
 «Труд» — название футбольного клуба «Тобол» (Курган) в 1965—1966 годах.
 «Труд» — название футбольного клуба «Дружба» (Йошкар-Ола) в 1962—1963 годах.
 «Труд» — название футбольного клуба «Нара» (Наро-Фоминск) в 1967—1968 годах.
 «Труд» — название футбольного клуба «Черноморец» (Новороссийск) в 1970 году.
 «Труд» — название футбольного клуба «Зенит» (Пенза) в 1964—1965 годах.
 «Труд» — название футбольного клуба «Сатурн» (Раменское) в 1958—1959 годах.
 «Труд» — название футбольного клуба «Спартак» (Рязань) в 1959—1960 годах.
 «Труд» — название футбольного клуба «Согдиана» (Джизак) в 1973—1975 годах.
 «Труд» — название футбольного клуба «Сокол» (Саратов) в 1962 году.
 «Труд» — название футбольного клуба «Ока» (Ступино) в 1946—1968 годах.
 «Труд» — название футбольного клуба «Машук-КМВ» (Пятигорск) в 1954—1960 годах.
 «Труд» — название футбольного клуба «Химик-Арсенал» (Новомосковск) в 1958 году (город назыв. Сталиногорск).
 «Труд» — название футбольного клуба «Вымпел» (Королёв) в 1961 году (город назыв. Калининград).
 «Труд» — название футбольного клуба «Каспий» (Актау) в 1964—1989 годах (город назыв. Шевченко).
 «Труд» — ныне не существующий футбольный клуб из Краснотурьинска.
 «Труд» — название ныне не существующего футбольного клуба «Химик» (Тольятти) в 1964—1968 годах.
 «Труд-клубная» — название ныне не существующего футбольного клуба «Буран» (Воронеж) в 1958—1962 годах.
 «Труд-ПРЗ» — изначальное название футбольного клуба «КАМАЗ» (Набережные Челны).